Матте:

 Матте, Люсьен (1907—1975) — католический религиозный деятель и педагог.
 Матте, Романо (род. 1939) — итальянский футболист и тренер.

См. также 
 Мате (значения)
 Маттеи (значения)
 Матти